Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Bangui
 Le  de Budapest (Belváros-Lipótváros)
 Le  de Cotonou
 Le  d'Hô-Chi-Minh-Ville (Cholon)
 Le  de Lyon
 Le  de Marseille
 L'actuel  de Paris (depuis 1860) (arrondissement du Panthéon)
 L'ancien  de Paris (de 1795 à 1860)
 Le  de Porto-Novo
 Le  de Vienne (Margareten)
 Le  de Zurich (Industriequartier)